

Astronáutica 
 Um projeto de sistema de satélites chineses.

Filosofia 
   Segundo Zhu Xi, é a força vital pela qual todas as coisas são trazidas à existência através da união de dois aspectos universais da realidade: qi
 Um termo cosmológico chinês para o estado "final supremo".

Música 
 Taiji (músico) - baixista japonês

Desambiguação